Eduard Gärtner oder Eduard Gaertner ist der Name folgender Personen:
 Eduard Gaertner (1801–1877), deutscher Vedutenmaler
 Eduard Gärtner (Komponist) (1862–1918), Komponist
 Eduard Gärtner (Maler) (auch Gaertner; 1890–1966), österreichischer Maler, Grafiker und Illustrator